Dornes – miejscowość we Francji
 Dornes – miejscowość w Hiszpanii